Дуровское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Дурово.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.  Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года: все его населённые пункты были включены в Барановское сельское поселение.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 90,63 км²
 Расположение: центральная часть Сафоновского района
 Граничило:
 на севере — с Николо-Погореловским сельским поселением
 на востоке — с Прудковским сельским поселением
 на юге и юго-западе — с Барановским сельским поселением
 на северо-западе — с Беленинским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога .
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеется станция: Дурово.
 Крупные реки: Днепр, Вопец, Вержа; озеро: Поганое.

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов.
 Дурово, деревня — административный центр
 Владимировское, деревня
 Диндино, деревня
 Дурово, станция
 Жугино, деревня
 Забелино, деревня
 Иваники, деревня
 Костенки, деревня
 Мяхново, деревня
 Надежда, деревня
 Ново-Мяхново, деревня
 Пушково, деревня
 Семеньково, деревня
 Хорошонки, деревня
 Храмцово, деревня
 Ямище, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, АЗС на автодороге М1.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Сафоновского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году